Marc Juni Brut (en llatí Marcus Junius Brutus) va ser un magistrat romà. Formava part de la gens Júnia, de la branca dels Brut, que eren d'origen plebeu.

Va ser senador romà. Nomenat pretor l'any 88 aC, va ser enviat pel senat romà, junt amb el seu col·lega Servili, a petició de Gai Mari, a impedir a Sul·la, que era a Nola, avancés fins a Roma. A l'arribada de Sul·la a Roma, Juni Brut va ser proscrit junt amb altres deu senadors.

Després va servir amb Gneu Papiri Carbó (cònsol el 82 aC) i aquest el va enviar a Lilibeu (Sicília) en una barca de pescadors, però va ser descobert per la flota de Pompeu i rodejat, i es va suïcidar per no caure en mans de l'enemic. Aquest Marc Juni Brut no s'ha de confondre amb Marc Juni Brut, un jurista expert en ius civile, que probablement era el seu pare.

Referències 

Pretors del segle I aC
Gens Júnia
Senadors romans del segle I aC
Morts a Sicília
Jutges europeus